Junkermann ist der Familienname folgender Personen:

 August Junkermann (1832–1915), deutscher Schauspieler
Ernst Junkermann (1881–1944), deutscher Vizeadmiral
 Fritz Junkermann (1883–1942), deutscher Theater- und Stummfilmschauspieler, Kabarettist, Vortragskünstler

 Ilse Junkermann (* 1957), deutsche evangelische Bischöfin
 Karl Junkermann (1860–1926), deutscher Theaterschauspieler und -direktor
 Rudolf Junkermann (1887–1956), deutscher Landrat